Иванников, Александр:
 Иванников, Александр Геннадьевич (1955—2013) — российский поэт.
 Иванников, Александр Михайлович (1913—1974) — Герой Советского Союза, отличился при штурме города-крепости Кёнигсберг.